

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawower
 Dębice – część miasta Elbląg
 Dębice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce 
 Dębice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Dębice – część wsi Kępa Mała w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl
 Dębice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo